Horst Mittelstaedt ist der Name folgender Personen:

* Horst Mittelstaedt (Staatssekretär) (* 1922), deutscher Verwaltungsjurist
 Horst Mittelstaedt (Biologe) (1923–2016), deutscher Kybernetiker und Biologe